

Lokalizacje

Luksemburg 
 Michelau – dzielnica miasta Bourscheid

Niemcy 
 Michelau – dzielnica miasta Büdingen w Hesji 
 Michelau an der Saale – dzielnica gminy Gräfendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Michelau im Steigerwald, gmina w Bawarii, w powiecie Schweinfurt
 Michelau in Oberfranken, gmina w Bawarii, w powiecie Lichtenfels